|-
|(90001)||2002 TV111|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,199|| align=right|3,03|| align=right|3,397||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90002)||2002 TL142|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,181|| align=right|3,31|| align=right|3,704||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90003)||2002 TP143|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,134|| align=right|7,09|| align=right|3,890||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90004)||2002 TT144|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,086|| align=right|13,90|| align=right|4,302||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90005)||2002 TM156|| align=right|16,9|| align=right|1,912|| align=right|0,082|| align=right|21,97|| align=right|2,643||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90006)||2002 TU176|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,152|| align=right|14,26|| align=right|4,143||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90007)||2002 TE179|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,369|| align=right|27,36|| align=right|4,604||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90008)||2002 TV185|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,307|| align=right|17,01|| align=right|5,631||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90009)||2002 TQ200|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,075|| align=right|4,60|| align=right|4,169||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90010)||2002 TS202|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,137|| align=right|11,84|| align=right|5,113||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90011)||2002 TU206|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,078|| align=right|4,81|| align=right|4,558||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90012)||2002 TA211|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,78|| align=right|3,698||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90013)||2002 TM240|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,221|| align=right|9,90|| align=right|4,205||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90014)||2002 TO260|| align=right|17,1|| align=right|2,518|| align=right|0,206|| align=right|5,03|| align=right|3,996||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90015)||2002 TX264|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|3,698||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90016)||2002 TY265|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,124|| align=right|5,60|| align=right|3,526||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90017)||2002 TW266|| align=right|16,3|| align=right|2,194|| align=right|0,194|| align=right|3,58|| align=right|3,249||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90018)||2002 TP275|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|3,368||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90019)||2002 TV283|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,083|| align=right|9,90|| align=right|4,259||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90020)||2002 TV285|| align=right|16,0|| align=right|2,167|| align=right|0,078|| align=right|4,75|| align=right|3,189||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90021)||2002 TR286|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,123|| align=right|4,48|| align=right|3,745||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90022)||2002 TL371|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,075|| align=right|10,84|| align=right|3,832||MBA||10. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(90023)||2002 UP2|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|22,19|| align=right|4,117||MBA||28. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90024)||2002 UT7|| align=right|15,2|| align=right|3,029|| align=right|0,045|| align=right|12,79|| align=right|5,270||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90025)||2002 UV7|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,199|| align=right|10,36|| align=right|3,569||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90026)||2002 UM8|| align=right|15,5|| align=right|2,691|| align=right|0,068|| align=right|11,88|| align=right|4,414||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90027)||2002 UM18|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,139|| align=right|4,06|| align=right|3,473||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90028)||2002 UQ20|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|4,65|| align=right|3,463||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90029)||2002 UY21|| align=right|15,3|| align=right|3,111|| align=right|0,170|| align=right|2,38|| align=right|5,487||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90030)||2002 UM22|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,045|| align=right|12,22|| align=right|5,547||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90031)||2002 UH25|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|5,77|| align=right|3,380||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90032)||2002 UM28|| align=right|15,6|| align=right|2,770|| align=right|0,085|| align=right|6,23|| align=right|4,611||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90033)||2002 UT31|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,176|| align=right|8,08|| align=right|3,504||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90034)||2002 UO32|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,139|| align=right|13,65|| align=right|4,215||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90035)||2002 UQ34|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,115|| align=right|12,10|| align=right|4,292||MBA||31. oktober 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(90036)||2002 US37|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,090|| align=right|4,23|| align=right|3,522||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90037)||2002 UL41|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,164|| align=right|2,28|| align=right|3,740||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90038)||2002 UY44|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,139|| align=right|8,05|| align=right|3,743||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90039)||2002 UN48|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,059|| align=right|7,42|| align=right|3,614||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90040)||2002 UN49|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|7,63|| align=right|4,091||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90041)||2002 VU|| align=right|16,6|| align=right|1,911|| align=right|0,087|| align=right|22,56|| align=right|2,642||MBA||1. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90042)||2002 VW1|| align=right|14,3|| align=right|3,161|| align=right|0,056|| align=right|12,08|| align=right|5,619||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90043)||2002 VD2|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,181|| align=right|3,20|| align=right|4,135||MBA||2. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90044)||2002 VN2|| align=right|17,2|| align=right|2,126|| align=right|0,167|| align=right|2,24|| align=right|3,098||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90045)||2002 VC6|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,263|| align=right|14,14|| align=right|4,047||MBA||4. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90046)||2002 VF12|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|3,639||MBA||2. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90047)||2002 VT15|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,082|| align=right|8,34|| align=right|3,444||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90048)||2002 VL16|| align=right|15,6|| align=right|2,803|| align=right|0,080|| align=right|3,74|| align=right|4,691||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90049)||2002 VM18|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,119|| align=right|2,16|| align=right|3,660||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90050)||2002 VQ23|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,072|| align=right|1,28|| align=right|4,351||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90051)||2002 VN25|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,142|| align=right|8,96|| align=right|3,700||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90052)||2002 VA27|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,015|| align=right|5,68|| align=right|4,506||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90053)||2002 VL28|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,202|| align=right|10,59|| align=right|5,560||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90054)||2002 VC31|| align=right|14,7|| align=right|2,968|| align=right|0,070|| align=right|5,40|| align=right|5,113||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90055)||2002 VY36|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,058|| align=right|19,90|| align=right|4,028||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90056)||2002 VP38|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,180|| align=right|6,02|| align=right|4,099||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90057)||2002 VH48|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,175|| align=right|3,99|| align=right|4,020||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90058)||2002 VC54|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|4,73|| align=right|3,495||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90059)||2002 VW56|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,118|| align=right|7,56|| align=right|3,356||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90060)||2002 VR62|| align=right|16,3|| align=right|2,299|| align=right|0,142|| align=right|4,06|| align=right|3,485||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90061)||2002 VK63|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,141|| align=right|8,38|| align=right|4,049||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90062)||2002 VQ64|| align=right|13,8|| align=right|3,095|| align=right|0,189|| align=right|5,14|| align=right|5,444||MBA||7. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90063)||2002 VW64|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,254|| align=right|7,46|| align=right|5,240||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90064)||2002 VV65|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,250|| align=right|12,63|| align=right|4,431||MBA||7. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90065)||2002 VQ74|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,034|| align=right|5,36|| align=right|4,645||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90066)||2002 VF76|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,112|| align=right|6,14|| align=right|3,498||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90067)||2002 VS76|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,108|| align=right|11,03|| align=right|5,109||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90068)||2002 VV77|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,075|| align=right|7,25|| align=right|3,608||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90069)||2002 VK79|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,123|| align=right|7,33|| align=right|3,645||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90070)||2002 VN79|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,190|| align=right|4,48|| align=right|4,135||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90071)||2002 VJ81|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,114|| align=right|7,00|| align=right|3,793||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90072)||2002 VV81|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|5,27|| align=right|3,453||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90073)||2002 VH83|| align=right|15,7|| align=right|2,168|| align=right|0,018|| align=right|5,34|| align=right|3,191||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90074)||2002 VK84|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,203|| align=right|8,97|| align=right|4,378||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90075)||2002 VU94|| align=right|15,7|| align=right|2,137|| align=right|0,574|| align=right|8,94|| align=right|3,122||APL PHA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90076)||2002 VS95|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,304|| align=right|11,78|| align=right|3,734||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90077)||2002 VS96|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,152|| align=right|7,63|| align=right|4,475||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90078)||2002 VX97|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,073|| align=right|5,90|| align=right|3,258||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90079)||2002 VN105|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|4,004||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90080)||2002 VW107|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,019|| align=right|10,38|| align=right|5,111||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90081)||2002 VS109|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,073|| align=right|6,42|| align=right|3,523||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90082)||2002 VO114|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|5,33|| align=right|3,285||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90083)||2002 VB115|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,137|| align=right|9,00|| align=right|3,508||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90084)||2002 VC116|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,262|| align=right|8,01|| align=right|3,600||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90085)||2002 VE118|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,238|| align=right|22,18|| align=right|3,571||MBA||14. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90086)||2002 VL135|| align=right|16,5|| align=right|2,192|| align=right|0,066|| align=right|3,76|| align=right|3,244||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90087)||2002 WS2|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,087|| align=right|11,64|| align=right|5,373||MBA||23. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90088)||2002 WP6|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,080|| align=right|9,49|| align=right|3,484||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90089)||2002 WH12|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,159|| align=right|13,11|| align=right|4,329||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90090)||2002 WK14|| align=right|16,0|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|11,86|| align=right|4,330||MBA||28. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90091)||2002 XG2|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,063|| align=right|13,29|| align=right|4,428||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90092)||2002 XM4|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,170|| align=right|17,20|| align=right|5,456||MBA||1. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90093)||2002 XS5|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,127|| align=right|1,13|| align=right|3,456||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90094)||2002 XV5|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,053|| align=right|7,62|| align=right|3,585||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90095)||2002 XB7|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,063|| align=right|9,74|| align=right|5,187||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90096)||2002 XO9|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,162|| align=right|3,61|| align=right|4,114||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90097)||2002 XU9|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,089|| align=right|13,03|| align=right|5,395||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90098)||2002 XV9|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,176|| align=right|4,76|| align=right|4,194||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90099)||2002 XL10|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,114|| align=right|13,35|| align=right|4,164||MBA||2. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90100)||2002 XP13|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|8,42|| align=right|3,789||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90101)||2002 XG21|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,039|| align=right|5,71|| align=right|3,626||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90102)||2002 XQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,249|| align=right|4,93|| align=right|3,428||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90103)||2002 XK25|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,087|| align=right|6,29|| align=right|4,441||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90104)||2002 XE29|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,115|| align=right|13,69|| align=right|4,433||MBA||5. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90105)||2002 XF33|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,097|| align=right|7,13|| align=right|3,735||MBA||6. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90106)||2002 XY33|| align=right|15,8|| align=right|2,158|| align=right|0,124|| align=right|3,69|| align=right|3,170||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90107)||2002 XJ34|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|4,079||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90108)||2002 XB35|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,096|| align=right|13,75|| align=right|4,319||MBA||6. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90109)||2002 XR39|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,187|| align=right|1,56|| align=right|3,478||MBA||9. december 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(90110)||2002 XH44|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,163|| align=right|8,20|| align=right|3,527||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90111)||2002 XJ44|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,137|| align=right|10,42|| align=right|4,385||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90112)||2002 XZ44|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,105|| align=right|9,70|| align=right|5,423||MBA||7. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90113)||2002 XG52|| align=right|15,7|| align=right|2,516|| align=right|0,081|| align=right|11,58|| align=right|3,990||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90114)||2002 XU52|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,056|| align=right|2,51|| align=right|4,107||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90115)||2002 XJ54|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,041|| align=right|4,75|| align=right|3,337||MBA||10. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90116)||2002 XY59|| align=right|15,1|| align=right|3,085|| align=right|0,039|| align=right|8,33|| align=right|5,417||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90117)||2002 XG60|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,069|| align=right|6,53|| align=right|4,060||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90118)||2002 XY60|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,265|| align=right|8,28|| align=right|3,529||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90119)||2002 XV65|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,062|| align=right|22,85|| align=right|4,130||MBA||12. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90120)||2002 XG71|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,193|| align=right|1,33|| align=right|4,388||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90121)||2002 XO72|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,175|| align=right|8,98|| align=right|3,714||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90122)||2002 XO73|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,029|| align=right|4,90|| align=right|3,560||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90123)||2002 XO76|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,139|| align=right|3,03|| align=right|3,771||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90124)||2002 XJ80|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,210|| align=right|11,00|| align=right|4,032||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90125)||2002 XR80|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,093|| align=right|3,76|| align=right|4,080||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90126)||2002 XC81|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,194|| align=right|11,20|| align=right|4,510||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90127)||2002 XE81|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,124|| align=right|6,92|| align=right|3,885||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90128)||2002 XL81|| align=right|14,0|| align=right|3,190|| align=right|0,205|| align=right|17,32|| align=right|5,696||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90129)||2002 XQ81|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,055|| align=right|5,49|| align=right|4,205||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90130)||2002 XK82|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,093|| align=right|15,58|| align=right|4,248||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90131)||2002 XB85|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,112|| align=right|4,47|| align=right|3,725||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90132)||2002 XY85|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,168|| align=right|5,93|| align=right|3,270||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90133)||2002 XV86|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,114|| align=right|5,58|| align=right|4,618||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90134)||2002 XZ95|| align=right|16,8|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|3,38|| align=right|3,543||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90135)||2002 XH105|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,048|| align=right|9,50|| align=right|4,370||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90136)||2002 XO105|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,059|| align=right|13,44|| align=right|5,120||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90137)||2002 XK112|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,176|| align=right|10,79|| align=right|5,543||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90138)||2002 YD|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,065|| align=right|0,52|| align=right|3,470||MBA||25. december 2002||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(90139)||2002 YA1|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,087|| align=right|12,42|| align=right|4,495||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|90140 Gómezdonet||2002 YK2|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,102|| align=right|6,58|| align=right|3,665||MBA||28. december 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(90141)||2002 YO3|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,199|| align=right|17,26|| align=right|5,519||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90142)||2002 YS5|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,106|| align=right|10,74|| align=right|4,391||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90143)||2002 YS6|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,093|| align=right|13,98|| align=right|4,369||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90144)||2002 YX6|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,126|| align=right|12,84|| align=right|4,032||MBA||28. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90145)||2002 YA9|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,100|| align=right|7,49|| align=right|3,719||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90146)||2002 YZ9|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,176|| align=right|8,43|| align=right|4,146||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90147)||2002 YK14|| align=right|18,5|| align=right|1,475|| align=right|0,332|| align=right|27,99|| align=right|1,790||APL||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90148)||2002 YL14|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,094|| align=right|10,12|| align=right|4,604||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90149)||2002 YX16|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,130|| align=right|6,60|| align=right|3,313||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90150)||2002 YP17|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|2,99|| align=right|4,164||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90151)||2002 YQ20|| align=right|15,6|| align=right|3,121|| align=right|0,159|| align=right|1,98|| align=right|5,514||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90152)||2002 YV20|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,077|| align=right|10,29|| align=right|3,525||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90153)||2002 YW23|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,050|| align=right|10,71|| align=right|5,355||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90154)||2002 YL24|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|7,87|| align=right|3,453||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90155)||2002 YW25|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,203|| align=right|13,18|| align=right|5,408||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90156)||2002 YS29|| align=right|14,6|| align=right|3,159|| align=right|0,177|| align=right|10,91|| align=right|5,615||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90157)||2002 YH30|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,039|| align=right|2,92|| align=right|3,557||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90158)||2002 YL30|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|6,23|| align=right|3,379||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90159)||2002 YZ30|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,272|| align=right|13,02|| align=right|4,080||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90160)||2002 YB33|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|8,01|| align=right|4,038||MBA||29. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90161)||2002 YM34|| align=right|16,9|| align=right|2,426|| align=right|0,203|| align=right|3,23|| align=right|3,779||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90162)||2003 AO3|| align=right|16,5|| align=right|1,943|| align=right|0,098|| align=right|24,23|| align=right|2,709||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90163)||2003 AS5|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,266|| align=right|11,76|| align=right|5,457||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90164)||2003 AD6|| align=right|16,9|| align=right|1,907|| align=right|0,106|| align=right|23,87|| align=right|2,633||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90165)||2003 AK6|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,166|| align=right|1,54|| align=right|3,630||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90166)||2003 AR6|| align=right|15,2|| align=right|2,788|| align=right|0,187|| align=right|6,33|| align=right|4,654||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90167)||2003 AK8|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,202|| align=right|2,02|| align=right|3,696||MBA||3. januar 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(90168)||2003 AM11|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|13,59|| align=right|4,398||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90169)||2003 AF12|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,148|| align=right|9,65|| align=right|4,066||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90170)||2003 AY12|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,133|| align=right|6,45|| align=right|3,711||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90171)||2003 AC14|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|3,15|| align=right|3,607||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90172)||2003 AM14|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,208|| align=right|14,34|| align=right|4,027||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90173)||2003 AF17|| align=right|16,1|| align=right|2,116|| align=right|0,081|| align=right|3,69|| align=right|3,077||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90174)||2003 AK19|| align=right|15,5|| align=right|2,491|| align=right|0,063|| align=right|3,68|| align=right|3,931||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90175)||2003 AY21|| align=right|15,5|| align=right|2,849|| align=right|0,081|| align=right|8,85|| align=right|4,807||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90176)||2003 AK24|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,197|| align=right|13,06|| align=right|5,572||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90177)||2003 AK25|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,194|| align=right|3,46|| align=right|5,637||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90178)||2003 AG27|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,175|| align=right|3,43|| align=right|3,511||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90179)||2003 AE28|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,423||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90180)||2003 AT28|| align=right|15,8|| align=right|2,842|| align=right|0,078|| align=right|1,92|| align=right|4,790||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90181)||2003 AS29|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,040|| align=right|8,74|| align=right|5,344||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90182)||2003 AY29|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,134|| align=right|13,79|| align=right|4,363||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90183)||2003 AB31|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,147|| align=right|12,35|| align=right|4,476||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90184)||2003 AS33|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,052|| align=right|12,27|| align=right|4,405||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90185)||2003 AC36|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,130|| align=right|3,42|| align=right|4,161||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90186)||2003 AV36|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,124|| align=right|6,55|| align=right|3,618||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90187)||2003 AF37|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,061|| align=right|16,05|| align=right|4,427||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90188)||2003 AY38|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|13,04|| align=right|4,222||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90189)||2003 AS40|| align=right|15,1|| align=right|2,147|| align=right|0,218|| align=right|5,43|| align=right|3,146||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90190)||2003 AB41|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,095|| align=right|10,54|| align=right|5,464||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90191)||2003 AC41|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,533||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90192)||2003 AZ41|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,190|| align=right|17,03|| align=right|5,684||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90193)||2003 AZ50|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|4,63|| align=right|3,670||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90194)||2003 AP54|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,210|| align=right|2,17|| align=right|3,862||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90195)||2003 AQ54|| align=right|16,2|| align=right|2,531|| align=right|0,106|| align=right|2,47|| align=right|4,025||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90196)||2003 AQ55|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,250|| align=right|3,02|| align=right|3,635||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90197)||2003 AW58|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,079|| align=right|16,12|| align=right|4,208||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90198)||2003 AK59|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,242|| align=right|17,05|| align=right|4,368||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90199)||2003 AY62|| align=right|15,4|| align=right|3,159|| align=right|0,099|| align=right|7,05|| align=right|5,615||MBA||8. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90200)||2003 AO63|| align=right|16,2|| align=right|2,687|| align=right|0,044|| align=right|3,07|| align=right|4,403||MBA||8. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90201)||2003 AW64|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,155|| align=right|13,40|| align=right|4,683||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90202)||2003 AU65|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,079|| align=right|16,46|| align=right|4,199||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90203)||2003 AY68|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,145|| align=right|14,57|| align=right|4,381||MBA||9. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90204)||2003 AV70|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,092|| align=right|18,79|| align=right|5,788||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90205)||2003 AV71|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,176|| align=right|1,37|| align=right|3,790||MBA||6. januar 2003||Needville||Needville
|-
|(90206)||2003 AO72|| align=right|16,4|| align=right|1,933|| align=right|0,086|| align=right|19,28|| align=right|2,687||MBA||11. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90207)||2003 AB74|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,177|| align=right|7,35|| align=right|3,838||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90208)||2003 AP76|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,087|| align=right|13,54|| align=right|4,427||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90209)||2003 AM78|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,224|| align=right|12,38|| align=right|4,324||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90210)||2003 AT79|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,211|| align=right|13,90|| align=right|4,672||MBA||11. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90211)||2003 AO80|| align=right|15,7|| align=right|1,975|| align=right|0,087|| align=right|18,58|| align=right|2,774||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90212)||2003 AU80|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,355|| align=right|31,73|| align=right|4,519||MBA||12. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90213)||2003 AH81|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,108|| align=right|14,96|| align=right|4,198||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90214)||2003 AP81|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,170|| align=right|16,35|| align=right|5,556||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90215)||2003 AC82|| align=right|15,7|| align=right|1,914|| align=right|0,074|| align=right|19,19|| align=right|2,646||MBA||12. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90216)||2003 AS85|| align=right|15,4|| align=right|1,929|| align=right|0,077|| align=right|21,54|| align=right|2,679||MBA||11. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90217)||2003 AH87|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,039|| align=right|6,12|| align=right|3,408||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90218)||2003 BC|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,248|| align=right|17,41|| align=right|5,518||MBA||16. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90219)||2003 BC2|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,069|| align=right|4,56|| align=right|5,242||MBA||25. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90220)||2003 BQ2|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,264|| align=right|10,83|| align=right|4,133||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90221)||2003 BF8|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,189|| align=right|3,77|| align=right|5,462||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90222)||2003 BD11|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,118|| align=right|2,42|| align=right|5,268||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90223)||2003 BD13|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,115|| align=right|7,14|| align=right|3,855||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90224)||2003 BB14|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,077|| align=right|3,61|| align=right|3,337||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90225)||2003 BH14|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,234|| align=right|8,68|| align=right|3,401||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90226)||2003 BS15|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,267|| align=right|14,98|| align=right|5,581||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90227)||2003 BM19|| align=right|14,4|| align=right|3,093|| align=right|0,149|| align=right|12,81|| align=right|5,439||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90228)||2003 BN19|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,054|| align=right|13,24|| align=right|5,188||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90229)||2003 BV20|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,096|| align=right|7,41|| align=right|3,656||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90230)||2003 BO24|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,146|| align=right|10,84|| align=right|5,646||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90231)||2003 BJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,182|| align=right|9,50|| align=right|4,264||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90232)||2003 BD27|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,193|| align=right|17,64|| align=right|5,513||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90233)||2003 BG27|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,117|| align=right|12,87|| align=right|4,211||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90234)||2003 BP33|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,182|| align=right|8,87|| align=right|4,300||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90235)||2003 BF35|| align=right|13,7|| align=right|3,325|| align=right|0,133|| align=right|16,24|| align=right|6,063||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90236)||2003 BL43|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,061|| align=right|6,94|| align=right|3,519||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90237)||2003 BR44|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,006|| align=right|6,60|| align=right|4,406||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90238)||2003 BZ44|| align=right|15,4|| align=right|2,963|| align=right|0,068|| align=right|6,65|| align=right|5,098||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90239)||2003 BF47|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,049|| align=right|15,86|| align=right|4,290||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90240)||2003 BH48|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,223|| align=right|12,47|| align=right|4,421||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90241)||2003 BG49|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,024|| align=right|11,30|| align=right|5,401||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90242)||2003 BF52|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,068|| align=right|10,18|| align=right|5,391||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90243)||2003 BZ53|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,258|| align=right|12,73|| align=right|3,605||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90244)||2003 BA59|| align=right|16,0|| align=right|2,754|| align=right|0,030|| align=right|9,20|| align=right|4,569||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90245)||2003 BD60|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,094|| align=right|18,46|| align=right|5,689||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90246)||2003 BP61|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,113|| align=right|9,39|| align=right|4,136||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90247)||2003 BQ61|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,183|| align=right|4,59|| align=right|3,642||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90248)||2003 BO63|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,157|| align=right|1,87|| align=right|3,749||MBA||28. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90249)||2003 BU63|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,112|| align=right|10,37|| align=right|4,627||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90250)||2003 BY63|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,153|| align=right|8,56|| align=right|4,694||MBA||28. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov